Franciaország
Maison-des-Champs, település Franciaországban, Aube megyében
Maison-Feyne, település Franciaországban, Creuse megyében
Maison-Maugis, település Franciaországban, Orne megyében
Maison-Ponthieu, település Franciaországban, Somme megyében
Maison-Roland, település Franciaországban, Somme megyében
Maison-Rouge,  település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében